Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1983 – 62. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 22 a 31 października 1983 r. w stolicy byłego ZSRR – Moskwie. Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1983 w sporcie
Zawody sportowe w Moskwie